Insolação
 Insolação (filme)
 Insolação atmosférica

Desambiguação